
Termin -{EFA}- ima više značenja.

 Esencijalna masna kiselina, , tip masne kiseline
 Egipatska fudbalska asocijacija, upravno telo fudbalskog udruženja Egipta.